Aleksander Grad - um político polonês
Groznyj Grad - no jogo eletrônico Metal Gear Solid 3, uma fortaleza militar em Tselinoyarsk, na USSR
BM-21 - um veículo militar soviético conhecido como Grad
Grad (Eslovênia), município

Veja também
Grady

Desambiguação
Desambiguações de topônimos